Wiesenbach :
 Wiesenbach, une commune d'Allemagne en Bavière
 Wiesenbach, une commune d'Allemagne du Bade-Wurtemberg
 Wiesenbach, un hameau belge de la commune de Saint-Vith